

Коттонвуд — округ (графство) у штаті Міннесота.
 Коттонвуд — місто, штат Алабама
 Коттонвуд — місто, штат Аризона
 Коттонвуд — місто, штат Айдахо
 Коттонвуд — місто, штат Міннесота
 Коттонвуд — місто, штат Південна Дакота
 Коттонвуд — місто в окрузі Кофман, штат Техас
 Коттонвуд — переписна місцевість в окрузі Апачі, штат Аризона
 Коттонвуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія